Dritte Volleyball-Liga 2014/15 steht für:

 Dritte Volleyball-Liga 2014/15 (Frauen)
 Dritte Volleyball-Liga 2014/15 (Männer)